Marcel Gobillot (1900-1981), coureur cycliste français ;
 Geneviève Gobillot, islamologue française.